Urueñas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Urueñas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Urueñas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar